Финал Кубка Англии по футболу 1888 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1886/87. Он стал 17-м финалом Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. В нём встретились клубы «Вест Бромвич Альбион» и «Престон Норт Энд». Матч состоялся 24 марта 1888 года на стадионе «Кеннингтон Овал» в Лондоне. «Престон Норт Энд», установивший до сих пор не побитый рекорд по количеству голов в одном матче (разгромив клуб «Хайд» со счётом 26:0 в первом раунде), был явным фаворитом финала. Представители клуба попросили сфотографировались их с трофеем ещё до игры, но президент Футбольной ассоциации и главный арбитр этого матча Фрэнсис Мариндин отверг это предложение, сказав: «Может быть, сначала выиграете его?». 

«Вест Бромвич Альбион» одержал победу со счётом 2:1, голы у победителей забили  и . Фред Дьюхерст отличился за «Престон».

Отчёт о матче

Наследие 

В 2015 году одна из сохранившихся программ этого матча, стоившая тогда только 1 пенни, была выставлена на аукцион.  Однажды эта программа принадлежала Харолду Эли. На аукционе за программу дали £20 000.

Примечания

Ссылки 
 Составы команд
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1888
Футбол в Англии в сезоне 1887/1888
Кубок Англии 1888
Кубок Англии 1888
Март 1888 года
1888 год в Лондоне
Футбольные соревнования в Лондоне
События 24 марта
Спорт в Великобритании в 1888 году